Натуральне число 474
 474 рік до нашої ери
 474 рік нашої ери